Mistrzostwa Europy w zapasach w 2021 roku zostały rozegrane w dniach 19 – 25 kwietnia w Warszawie na terenie Hali Torwar.

Reprezentacja Polski

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na stronie Unitedworldwrestling.org
 Wyniki na stronie Unitedworldwrestling.org

Mistrzostwa Europy w zapasach
2021 w zapasach
2021 w polskim sporcie
Zapasy w Polsce
Sport w Warszawie